Гейтенби () — английская фамилия.

Известные носители 
 Гейтенби, Грег (род. 1950) — канадский поэт.
  (1923—2015) — ирландский врач, королевский профессор медицины Дублинского университета (1975—1977).
 Гейтенби, Эдвард Вивьен (1892—1955) — британский лексикограф и педагог.